Емануель "Менні" Вівейрос (,  8 січня 1966, Ст. Альберта, Альберта) — австрійський та канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Австрії. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Філлах», «Лустенау», «Швеннінгер Вайлд Вінгс», «Грац», Вінер ЕВ та «Клагенфурт».

Виступав за збірну Австрії.

Тренерська кар'єра 
У 2007 очолив «Клагенфурт» вже через два роки клуб під його керівництвом стає чемпіоном Австрії, а у 2011 програє в фіналі. Проте вже 2012 його звільнено і призначено спортивним директором команди.

Три роки був тренером збірної Австрії, зокрема на зимових Олімпійських іграх 2014 в Сочі. У квітні того ж року контракт з ним закінчився.

На початку сезону 2014/15 став асистентом головного тренера ЕРК Інгольштадт, а вже під час сезону стає головним тренером. 14 листопада 2015 звільнений з посади.

21 липня 2016 Вівейрос став головним тренером «Свіфт-Керрент Бронкос» (Західна хокейна ліга).

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Австрійські хокеїсти
Австрійські хокейні тренери
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс» 
Хокеїсти «Кауфбойрена»
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Ґраца»
Хокеїсти «Швеннінгера»‎
Хокеїсти «Клагенфурта» 
Хокеїсти АХЛ
Натуралізовані громадяни Австрії